За даними аналітичного огляду World Coal Outlook 2010 станом на 2009 рік видобуток і експорт вугілля провідними вугледобувними компаніями світу склав понад 2 млрд тонн. Найбільші компанії представлені у списку.

Примітки

Див. також 
 Список країн за видобутком вугілля

Джерела 
 Ведиг М., Любке Р. Тенденции развития международных рынков каменного угля // Глюкауф, 2011, березень № 1. — С. 39—-47.
 Gesamtverband Steinkohle e.V. (GVSt): Steinkohle 2010 - Unser Rohstoff. Unsere Sicherheit. S. 53—65, Herne, 2010.

Вугільна промисловість
Списки компаній